

Patronyme 
 Françoise Portaels est un professeur à l'Institut de Médecine tropicale.
 Jean-François Portaels (1818-1895) est un peintre belge.

Toponyme 
 Rue Portaels à Bruxelles.